Леван:

Французькі топоніми 

 Леван (фр. Levens) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Ле-Ван (фр. Les Vans) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Турретт-Леван (фр. Tourrette-Levens) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Леван — французький острів, розташований в Середземному морі біля узбережжя Рів'єри між Марселем та Ніццою.

Грузинське ім'я 
 Леван (груз. ლევანი) (1504—1574) — правитель Кахетії (1518—1574).
 Леван II Дадіані — князь (мтавар) Мегрелії (1611–1657).
 Леван Кенія (груз. ლევან ყენია, * 18 жовтня 1990, Тбілісі) — грузинський футболіст.
 Леван Цкітішвілі (груз. ლევან ცქიტიშვილი, * 10 жовтня 1976, Тбілісі) — грузинський футболіст,
 Леван Никифорович Асатіані (12 липня 1900— †14 травня 1955) — грузинський радянський літературознавець.
 Леван Йосипович Маруашвілі (груз. ლევან იოსების ძე მარუაშვილი; 1912, Новочеркаськ — 1992, Тбілісі) — грузинський географ.
 Шенгелія Леван Олександрович (1 грудня 1921, Кутаїсі, Грузинська РСР, СРСР — 12 вересня 2009, Москва, Росія) — російський художник, кінорежисер.
 Челідзе Леван Сергійович — грузинський сценарист.